Jeremy Ruston és el creador de TiddlyWiki. Nascut el 1965 al comtat de Yorkshire, Regne Unit. El maig del 2007 va vendre la seva companyia Osmosoft Lted., de la que n'era fundador, a British Telephone, que al seu torn el contractà com a Cap d'Innovació en Codi obert

Enllaços externs 
http://www.preoccupations.org/web_20/index.html 

Informàtics anglesos
Persones de Yorkshire
Científics anglesos